Магистраль М6 соединяет Минск с Гродно. Магистраль начинается от пересечения улицы Притыцкого с Минской кольцевой автомобильной дорогой и следует на запад, огибая города Воложин, Ивье, Лида, Щучин, Скидель, соединяясь с ул. Белуша в Гродно. Часть дороги от Минска до Воложина (47 км) совпадает с  . Участок от развязки на 246 км дороги до границы с Республикой Польша также является частью магистрали.

Магистраль М6 является дорогой 1 класса.

История 
Шоссе было построено в 1978 году. Тогда давно существовавшие участки дорог между Гродно и Лидой с одной стороны, и Минском и Раковом с другой — были соединены новым шоссе через Воложин и Налибокскую пущу. Шоссе получило индекс А-236 и было включено в реестр автомобильных дорог общегосударственного значения. Первоначально было двухполосным на всём протяжении.

В конце 1980-х годов начались работы по превращению дороги в скоростное четырёхполосное шоссе: было начато строительство новой автотрассы Минск — Вильнюс М12, которая включила в себя участок А-236 от Минска до деревни Доры.

После распада СССР и смены нумерации в 1993 г., дорога Минск — Гродно получила индекс М6. При этом из-за нехватки средств модернизация трассы шла медленно: к середине 2010-х годов четырёхполосная дорога от Гродно была доведена только до Щучина. Ответвление к границе Польши (пропускной пункт «Брузги») открылся 16 августа 2013 года вместе с новым 250-метровым мостом через Неман. На этом участке трасса двухполосная с широкими обочинами.

В мае 2016 года стартовали работы по модернизации оставшегося двухполосного участка, от Щучина до развязки на Вильнюс. На работы Всемирный банк выделил заём в объёме 300 млн долларов США. По окончании работ трасса на всей протяжённости от Минска до Гродно будет соответствовать европейским стандартам, иметь разделитель между направлениями. Скоростной режим на ней будет увеличен до 120 км/ч. Открытие реконструированного участка неоднократно откладывалось, по состоянию на ноябрь 2018 г. завершить его планируется ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.

Платный режим 
С 2013 года на 121,5 км М6 (около половины общей дистанции) действует платный режим для грузового транспорта и легковых автомобилей, зарегистрированных за пределами Евразийского экономического союза. Платные участки: от границы Польши до Щучина, и от МКАД до развязки на Вильнюс.

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет 291,795 км.

См. также 
Дороги Белоруссии
 Список европейских автомобильных маршрутов

Примечания

Ссылки 
 Департамент БЕЛАВТОДОР
 Маршрутное такси Гродно-Минск по трассе М6
 Всемирный банк выделил Беларуси 250 млн долларов на улучшение трассы М6 и реконструкцию пункта пропуска «Брузги»
 К 2018 году трасса M6 станет четырёхполосной и платной.

Дороги Белоруссии